The Owl and the Pussycat – poesia di Edward Lear del 1871
 The Owl and the Pussycat – composizione di Igor' Fëdorovič Stravinskij del 1966
 Il gufo e la gattina (The Owl and the Pussycat) – film del 1970 diretto da Herbert Ross
 The Owl and the Pussycat – album di Barbra Streisand del 1970